Augusta (ros. Awgustina, jid. Gitla) Hermelin, z domu Zamenhof (ur.  w Białymstoku) – siostra Ludwika Zamenhofa, inicjatora esperanta.

Augusta była żoną Henryka Hermelina i miała pięcioro dzieci, spośród których jedna córka, Emilia, zajmowała się językiem esperanto (była pomocnikiem sekretarza klubu esperanckiego Konkordo w Warszawie).

Przypisy 

Urodzeni w 1864
Ludzie urodzeni w Białymstoku
Zamenhofowie
Zmarli w XX wieku